Игры Содружества 2018 года (, неофициально — ) — соревнования, которые проходили в Голд-Косте в Австралии, с 4 по 15 апреля.

Выбор места проведения

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие 4426 спортсменов из 71 страны.

Виды спорта 
По сравнению с Играми Содружества 2014 года было исключено дзюдо, на его место возвращён баскетбол.
 Водные виды спорта
  Плавание
  Прыжки в воду
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бокс
 Велосипедный спорт
  Шоссейный
  Трековый
  Маунтинбайк
 Гимнастика
  Спортивная
  Художественная
  Хоккей на траве
  Игра в боулз
  Нетбол
  Регби-7
  Стрельба (мелкокалиберная винтовка, крупнокалиберная винтовка, стендовая стрельба)
  Сквош
  Настольный теннис
  Триатлон
  Пауэрлифтинг
  Борьба

Медальный зачёт

Рекорды 
В ходе Игр был побит рекорд возраста старейшего участника: канадский стрелок Роберт Питкэрн принял в них участие в возрасте 79 лет и 9 месяцев (предыдущий рекорд был установлен на Играх 2014 года британкой Дорин Фландерс, участвовавшей в соревнованиях по боулз).

Примечания